Еддісон:

 Джозеф Еддісон (1672—1719) — англійський письменник і політичний діяч партії вігів

Топоніми

Еддісон — місто, штат Алабама
 Еддісон — місто, штат Мен
 Еддісон — місто, штат Нью-Йорк
 Еддісон — місто, штат Пенсільванія
 Еддісон — місто, штат Техас
 Еддісон — місто, штат Вермонт
 Еддісон — округ у штаті Вермонт, США
 Еддісон — місто, штат Вісконсин
 Еддісон — селище, штат Іллінойс
 Еддісон — селище, штат Мічиган
 Еддісон — селище, штат Нью-Йорк
 Еддісон Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія

Див. також 
 Едісон